Alexa Demara es una actriz, modelo, escritora y empresaria, estadounidense. Es conocida particularmente por sus apariciones en Extra y en It's Always Sunny in Philadelphia. Ella también apareció en revistas tales como FHM, Fitness Experts, Star Central (Australia), MMA Sports y V. Por la serie Extra, se la galardonó como "una de las chicas más hot de MySpace" en su segmento sobre estrellas y es patrocinado por su trabajo para la Make it Right Foundation donde Brad Pitt es parte de la misma.

De acuerdo con FHM, Demara es "la persona más hot que viene de Wisconsin desde la espiral de Brett Favre." También fue votada como "Una de las 10 mujeres más sexys de la web" por FHM.

Ella también apareció en un video musical de la banda estadounidense de rock Madina Lake.

Demara es una activista de los derechos del animal y de los derechos humanos. Ella también tiene estudios medios y universitarios donde recibió becas y obtuvo buenos promedios en la escuela y la universidad. Ella va a lanzar un libro para niños titulado Toucan Talk.

Filmografía

Referencias

Enlaces externos 
 
 Alexa Demara en EXTRA's Starsightings
 
 
 
 Alexa Demara en College Football Top Ten
 Alexa Demara en OC Register
 The Nation
 

Nacidos en La Crosse (Wisconsin)
Actrices de Wisconsin
Actrices de cine de Estados Unidos
Actrices de televisión de Estados Unidos
Directoras de cine de Estados Unidos
Modelos femeninas de Estados Unidos